EM – mikroorganizmy efektywne
 em – angielska nazwa firetu, jednostki typograficznej
 em – jednostka miary stosowana w języku CSS (1em oznacza aktualny rozmiar czcionki, por. firet)
 Em – dawny symbol radonu, pierwiastka chemicznego
 eM – zespół rockowy z Trójmiasta
 eM – śląska stacja radiowa
 Em – eksametr

Zobacz też